А́лма-Ати́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улица названа по городу Алма-Ата в Казахстане.

Казахстан 
Алматинская улица [1]  [2]  [3]  — трое одноимённых улиц в Алмате

Алматинская улица — Улица в Астане

Алматинская улица — Улица в Уральске 

Алматинская улица — Улица в селе Ынтымак Илийского района Алматинской Области

Алматинская улица — улица в Экибастузе

Алматинская улица - улица в г. Сарыгаш

Россия 
 Алма-Атинская улица — улица в Краснодаре.
 Алма-Атинская улица — улица в Москве.
 Алма-Атинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Алма-Атинская улица — улица в Новосибирске.
 Алма-Атинская улица — улица в Орске.
 Алма-Атинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Алма-Атинская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Алма-Атинская улица — улица в Днепре.
 Алма-Атинская улица — улица в Запорожье.
 Алма-Атинская улица — улица в Киеве.
 Алма-Атинская улица — улица в Харькове.